Iljitscha steht für:
 Iljitscha (Altai), Siedlung in der Region Altai, Russland
 Iljitscha (Kursk), Weiler im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk, Russland
 Iljitscha (Perm), Siedlung in der Region Perm, Russland
 Iljitscha (Rjasan), Siedlung in der Oblast Rjasan, Russland
 Iljitscha (Tula), Siedlung in der Oblast Tula, Russland
 Iljitscha (Woronesch), Siedlung in der Oblast Woronesch, Russland

Siehe auch:
 Iljitschowo
 Iljitschow